Mercedes-Benz 180 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 180 / 180 D (gebaut 1953–1962), siehe Mercedes-Benz W 120
 Mercedes-Benz C 180 (gebaut 1993–2000), siehe Mercedes-Benz Baureihe 202
 Mercedes-Benz C 180 / C 180 Kompressor  (gebaut 2000–2007), siehe Mercedes-Benz Baureihe 203
 Mercedes-Benz C 180 Coupé / C 180 Kompressor Coupé / CLC 180 Kompressor (gebaut 2000–2011), siehe Mercedes-Benz CL 203
 Mercedes-Benz A 180 / A 180 CDI (gebaut 2004–2012), siehe Mercedes-Benz Baureihe 169
 Mercedes-Benz B 180 / B 180 NGT / BlueEFFICIENCY / B 180 CDI (gebaut 2005–2011), siehe Mercedes-Benz T 245
 Mercedes-Benz C 180 / C 180 Kompressor / BlueEFFICIENCY / C 180 CDI (gebaut 2007–2015), siehe Mercedes-Benz Baureihe 204
 Mercedes-Benz B 180 / B 180 CDI / BlueEFFICIENY (gebaut 2011–2018), siehe Mercedes-Benz W 242/W 246
 Mercedes-Benz A 180 / A 180 CDI / A 180 d (gebaut 2012–2018), siehe Mercedes-Benz W 176
 Mercedes-Benz E 180 (gebaut 2013–2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 212
 Mercedes-Benz CLA 180 (gebaut seit 2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 117
 Mercedes-Benz C 180 / C 180 d (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 205
 Mercedes-Benz SLC 180 (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz R 172
 Mercedes-Benz E 180 (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 213
 Mercedes-Benz B 180 / B 180 d (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz W 247
 Mercedes-Benz A 180 / A 180 d (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 177